Финал Кубка Молдавии по футболу 2014 состоялся 25 мая 2014 года на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. В нём встречались «Шериф» (в качестве номинального хозяина) и «Зимбру». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по местному времени. Победу одержал кишинёвский клуб, тем самым завоевав шестой Кубок Молдавии в своей истории.

Путь к финалу

Выбор даты и места проведения 
В мае стало известно, что игру будут обслужить голландские судьи. Главным арбитром стал Данни Маккели, которому помогали Бас ван Донген и Хессел Стеегстра, четвёртый рефери Ехем Кампус.

17 мая в продажу поступили билеты, цена которых варьировалась от 30-100 молдавских лей.

Отчёт о матче

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФМФ
 Протокол Кубка Молдавии 2014/15 на сайте ФМФ
 «Зимбру» берет кубок

2014
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Молдавии в 2014 году
Матчи ФК «Шериф»
События 25 мая
Май 2014 года
Спортивные соревнования в Кишинёве